Bredsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Bodil Bredsdorff (* 1951), dänische Kinderbuchautorin
 Elias Bredsdorff (1912–2002), dänischer Autor
 Thomas Bredsdorff (* 1937), dänischer Journalist, Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Hochschullehrer
 Peter Bredsdorff-Larsen, dänischer Handballspieler und -trainer